Seoce est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Seoce, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Seoce, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Seoce, une localité située dans la municipalité de Nova Kapela, comitat de Brod-Posavina ;
en Serbie
Seoce, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Seoce/Seoc, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.